El nombre Luis Hierro puede referirse a:

 Luis Hierro Rivera (18??-19??), político uruguayo - Diputado de la República - padre de:
 Luis Hierro Gambardella (1915-1991), escritor y político uruguayo - Ministro de Educación y Cultura del Uruguay (1967-1968) - padre de:
 Luis Hierro López (1947-), político, empresario y profesor uruguayo - Vicepresidente de la República (2000-2005).
 Luis Hierro Freigedo, político uruguayo, hijo del anterior.